Będziesz Ty..., a Trubadurzy együttes 1973-as lemeze
 Będziesz Ty, az előbbi album címadó dala